Городская клиническая больница
  ГКБ № 1
  ГКБ № 23
  ГКБ имени Боткина
  ГКБ имени Святого Владимира
 Государственный кредитный билет
 Государственное конструкторское бюро
 Южное (КБ)
 Главное конструкторское бюро Орудийно-арсенального треста (ГКБ ОАТ)

 :de:Graubündner Kantonalbank

См. также 
 КГБ (значения)